Алекса́ндр Никоно́рович Шиба́лов (9 сентября 1913 года, Кашаево, Тверская губерния — 31 декабря 1987 года) — советский государственный и политический деятель, председатель Ленинградского областного исполнительного комитета.

Биография 
С 1933 года, окончив Калининский сельскохозяйственный техникум, работал старшим зоотехником, заведующим опорным пунктом опытной станции по животноводству в Читинской области и в Бурятии.

15 мая 1942 года Агинским окружным военкоматом был призван в ряды РККА. Воевал на Ленинградском и Калининском фронтах в должности командира взвода автоматчиков (114-я отдельная стрелковая бригада); 19.8.1943 был тяжело ранен в бою. После излечения служил старшим инструктором Павловского райвоенкомата (Ленинградская область); демобилизован в 1946 году.

С 1943 года — кандидат, с 1945 — член ВКП(б).

С 1947 года — на партийной, советской работе: инструктор, заведующий сельскохозяйственным отделом, второй секретарь Павловского райкома ВКП(б). Затем — второй секретарь, 1-й секретарь Гатчинского горкома КПСС (1957—1961), председатель Гатчинского райисполкома.

С 1961 года работал в Ленинградском обкоме КПСС: секретарь обкома (1961 — январь 1963, 15.12.1964 — май 1968), 2-й секретарь сельского обкома КПСС (18.1.1963 — 15.12.1964). В 1965 году заочно окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт.

С мая 1968 по ноябрь 1980 года — председатель Исполнительного комитета Ленинградского областного Совета. Инициировал разработку перспективного плана углубления концентрации и специализации сельскохозяйственного производства с переводом его на промышленную основу.

В 1980 году вышел на пенсию.

Был избран депутатом Леноблсовета, депутатом (от Ленинградской области) Совета Союза Верховного Совета СССР 8-го (1970—1974), 9-го (1974—1979) и 10-го (1979—1984) созывов. Делегат XXII (1961), XXIV (1971), XXV (1976) съездов КПСС. Кандидат в члены ЦК КПСС (9.4.1971 — 24.2.1976), член ЦК КПСС (5.3.1976 — 23.2.1981).

Умер в 1987 году.

Семья 
Жена — Татьяна Артёмовна.

Сын — Андрей (р. 1963).

Награды 
 орден Красной Звезды (24.2.1945)
 орден Отечественной войны I степени (6.11.1985)
 два ордена Ленина
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени
 медали.

Примечания

Ссылки

Литература 
 
  Александр Шибалов : Кн. о человеке — добром и благород., талантливом и неутомимом : Кн. о моем отце. — М. : Барс, 2003. — 206 с.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Первые секретари Гатчинского горкома КПСС
Вторые секретари Ленинградского обкома КПСС
Председатели Ленинградского облисполкома
Депутаты Совета Союза 8-го созыва
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Депутаты Совета Союза 10-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Члены ЦК КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС